Queen Elizabeth peut faire référence à :
Une personnalité
 La reine Élisabeth , dernier souverain d'Angleterre de la dynastie des Tudors.
 La reine Élisabeth II, défunte reine du Royaume-Uni

Un navire ou une classe de navires
 , ancien paquebot transatlantique britannique
 , paquebot transatlantique britannique lancé en 1967
 , paquebot de croisière britannique.
  un porte-avions de la marine britannique entré en service en 2020

Une rose
 Le Queen Elizabeth, cultivar de rosier

Voir aussi 
 Trois classes de navires de la Royal Navy, voir